Mocka kan syfta på:

Mocka, Jemen – en stad i Jemen
Mockakaffe – en typ av kaffe
Mocka (läderkvalitet) – en typ av läder
Mockning –  uppsamlande av djurspillning

Se även
Mocca